Bagnasco ima više značenja:
 Bagnasco, Asti
 Bagnasco, Cuneo